Элькин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Элькин, Давид Генрихович (1895—1953) — советский психолог.
 Элькин, Елена Николаевна (1905—1968) — советский краевед.
 Элькин, Зеэв (род. 1971) — израильский политик, член Кнессета.
 Элькин, Илья Борисович (Елькин; 1919 — ?) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны.
 Элькин, Мендл (1874—1962) — еврейский драматург, публицист, переводчик, театральный деятель.

См. также